Teulada steht für:
Teulada (Italien), eine italienische Gemeinde auf Sardinien.
Teulada (Spanien), eine Gemeinde an der spanischen Costa Blanca in der Provinz Alicante.